Troféu Brasil Interclubes de Judô é uma cometição de nível nacional realizada pela Confederação Brasileira de Judô.

A primeira edição do evento aconteceu nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2002, na arena do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Participaram do torneio 44 clubes de todo Brasil e aproximadamente 240 judocas.

Colocação no quadro de medalhas por ano

Ligações externas
 Site oficial da CBJ